Шинеры — название нескольких населённых пунктов:
 Шинеры — деревня в Вурнарском районе Чувашии.
 Шинеры — село в Цивильском районе Чувашии.

См. также 
 Хутор Шинеры — деревня в Цивильском районе Чувашии.